Муса́тов — фамилия. Известные носители:
 Мусатов, Александр Николаевич (1925—2008) — советский инженер в области радиолокации, главный конструктор РЛС «Дунай-3У», «Волга».
 
 Мусатов, Валентин Николаевич (1908—1982) — Герой Советского Союза.
 Мусатов, Валерий Леонидович (род. 1941) — советский и российский дипломат.
 Мусатов, Григорий Алексеевич (1889—1941) — русский живописец и график.
 
 Мусатов, Игорь Максимович (род. 1987) — российский хоккеист.
 Мусатов, Илья Иванович (1920—1984) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Мусатов, Леонид Николаевич (1921—2001) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол.
 Мусатов, Михаил Иванович (1950—2022) — депутат Государственной думы России.

См. также 
 Борисов-Мусатов, Виктор Эльпидифорович (1870—1905) — русский художник, живописец
 Ивашёв-Мусатов